Борисоглебский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Борисоглебский сельсовет — в Октябрьском районе Амурской области.
 Борисоглебский сельсовет — в Убинском районе Новосибирской области.